Людмила Безуглая:
 Безуглая, Людмила Иосифовна (1939—2009) — советская и российская актриса кино.
 Безуглая, Людмила Яковлевна (род. 1946) — украинский политик.